Willem van Nassau ist der Name folgender Personen:
* Willem Adriaan van Nassau-Odijk (1632–1705), niederländischer Militär und Diplomat
 Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein (1649–1708), niederländischer Diplomat